

Релігія 
 Петрівка — один із чотирьох багатоденних постів церковного року у віруючих візантійського обряду, який настає після дев'ятої неділі починаючи з Великодня і закінчується 29 червня — у День апостолів Петра і Павла.

Топоніміка 
 Петрівка — назва населених пунктів від християнського імені — Петро. Такі назви антропонімічного походження, тобто названі від певного імені, зазвичай особи, яка найбільш прислужилася громаді цього поселення. Прикладами назв від інших імен є: Іванівка, Томашівка, Юрківка, Паланка, Максимівка, Антонівка, Василівка і т. д..



Поточні назви 
Селища міського типу
 Петрівка — Донецька область, Бахмутський район
 Петрівка — Одеська область, Березівський район

Села
 Петрівка — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Петрівка — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Петрівка — Вінницька область, Жмеринський район
 Петрівка — Вінницька область, Вінницький район
 Петрівка — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Петрівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Верхівцівська міська громада
 Петрівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, П'ятихатська міська громада
 Петрівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Петрівка — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Петрівка — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Петрівка — Донецька область, Волноваський район
 Петрівка — Донецька область, Покровський район, Селидівська міська громада
 Петрівка — Донецька область, Покровський район, Шахівська сільська громада
 Петрівка — Донецька область, Краматорський район
 Петрівка — Закарпатська область, Ужгородський район
 Петрівка — Запорізька область, Василівський район
 Петрівка — Запорізька область, Бердянський район
 Петрівка — Запорізька область, Мелітопольський район, Приазовська селищна громада
 Петрівка — Запорізька область, Мелітопольський район, Якимівська селищна громада
 Петрівка — Київська область, Білоцерківський район
 Петрівка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Петрівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Петрівка — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Петрівка — Кіровоградська область, Голованівський район
 Петрівка— Луганська область, Сватівський район, Лозно-Олександрівська селищна громада
 Петрівка — Луганська область, Алчевський район
 Петрівка — Миколаївська область, Вознесенський район, Веселинівська селищна громада
 Петрівка — Миколаївська область, Вознесенський район, Прибузька сільська громада
 Петрівка — Миколаївська область, Миколаївський район
 Петрівка — Миколаївська область, Баштанський район
 Петрівка — Миколаївська область, Первомайський район
 Петрівка — Одеська область, Березівський район, Новокальчевська сільська громада
 Петрівка — Одеська область, Березівський район, Стрюківська сільська громада
 Петрівка — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Петрівка — Одеська область, Болградський район
 Петрівка — Одеська область, Подільський район, Балтська міська громада
 Петрівка — Одеська область, Подільський район, Кодимська міська громада
 Петрівка — Одеська область, Подільський район, Куяльницька сільська громада
 Петрівка — Одеська область, Подільський район, Любашівська селищна громада
 Петрівка — Одеська область, Роздільнянський район, Затишанська селищна громада
 Петрівка — Одеська область, Роздільнянський район, Захарівська селищна громада
 Петрівка — Одеська область, Роздільнянський район, Степанівська сільська громада
 Петрівка — Полтавська область, Кременчуцький район
 Петрівка — Полтавська область, Миргородський район
 Петрівка — Полтавська область, Полтавський район, Зіньківська міська громада
 Петрівка — Полтавська область, Полтавський район, Машівська селищна громада
 Петрівка — Полтавська область, Полтавський район, Полтавська міська громада
 Петрівка — Полтавська область, Полтавський район, Скороходівська селищна громада
 Петрівка — Харківська область, Ізюмський район
 Петрівка — Харківська область, Куп'янський район, Дворічанська селищна громада
 Петрівка — Харківська область, Куп'янський район, Шевченківська селищна громада
 Петрівка — Харківська область, Красноградський район, Зачепилівська селищна громада
 Петрівка — Харківська область, Красноградський район, Наталинська сільська громада
 Петрівка — Харківська область, Красноградський район, Сахновщинська селищна громада
 Петрівка — Харківська область, Богодухівський район
 Петрівка — Харківська область, Лозівський район
 Петрівка — Харківська область, Харківський район
 Петрівка — Херсонська область, Генічеський район
 Петрівка — Херсонська область, Скадовський район, Лазурненська селищна громада
 Петрівка — Херсонська область, Скадовський район, Скадовська міська громада
 Петрівка — Херсонська область, Бериславський район
 Петрівка — Херсонська область, Херсонський район
 Петрівка — Хмельницька область, Хмельницький район
 Петрівка — Чернігівська область, Ніжинський район
 Петрівка — Чернігівська область, Прилуцький район
 Петрівка — Чернігівська область, Корюківський район

Колишні назви 
Селища міського типу
 Петрівка — колишня назва смт Петропавлівка (Луганська область, Станично-Луганський район)

Села
 Петрівка — колишня назва села Берлядка (Вінницька область, Мурованокуриловецький район)
 Петрівка — колишня назва села Святопетрівка (Запорізька область, Пологівський район)
 Петрівка — колишня назва села Коржове (Луганська область, Сватівський район)
 Петрівка — колишня назва села Курісове (Одеська область, Лиманський район)
 Петрівка — колишня назва села Вишневе (Полтавська область, Хорольський район)
 Петрівка — колишня назва села Петрівка-Роменська (Полтавська область, Гадяцький район)
 Петрівка — колишня назва села Морозівка (Сумська область, Конотопський район, до 2020 року — Кролевецький район)
 Петрівка — колишня назва села Осиново (Харківська область, Куп'янський район)
 Петрівка — колишня назва села Хейлове (Черкаська область, Монастирищенський район)
 Петрівка — колишня назва села Махнівка (Чернігівська область, Ніжинський район, до 2020 року — Борзнянський район)

Інше 
 Петрівка — колишня назва (до 1901 року) залізничної станції Гребінка Південної залізниці
 Петрівка — колишнє робітниче селище, сучасна місцевість в Петрівському районі Донецька
 Петрівка — місцевість у Жмеринці
 Петрівка — місцевість у Києві
 Петрівка — ринок у Києві
 Петрівка — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією
 Петрівка — колишня назва станції «Почайна» Київського метрополітену
 Петрівка — історична частина міста Краматорськ, до 1850 село Білянське

Примітки

Див. також 
 Мала Петрівка
 Нова Петрівка
 Петрівка Перша
 Петрівка Друга
 Петрівка-Попівка
 Петрівка-Роменська
 Піщана Петрівка
 Петровка